Alex Tuch (né le  à Syracuse, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Alex Tuch débute en 2012 en USHL avec la United States National Development Team. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par le Wild du Minnesota.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013|| United States National Development Team|| USHL|| 38|| 4|| 6|| 10|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| United States National Development Team|| USHL|| 26|| 13|| 19|| 32|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Eagles de Boston College|| HE|| 37|| 14|| 14|| 28|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Eagles de Boston College || HE || 40 || 18 || 16 || 34 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 57 || 18 || 19 || 37 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH || 3 || 4 || 1|| 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 78 || 15 || 22 || 37 || 27 || 20 || 6 || 4 || 10 || 12
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 74|| 20|| 32|| 52|| 8|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 42 || 8 || 9 || 17 || 8 || 20 || 8 || 4 || 12 || 8
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 55 || 18 || 15 || 33 || 28 || 19 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo || LNH || 50 || 12 || 26 || 38 || 14 || - || - || - || - || -

| 305 || 73 || 104 || 177 || 85 || 66 || 19 || 14 || 33 || 34

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 3 || 3 || 14 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| place

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Syracuse (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Sabres de Buffalo